Hohe bezeichnet:

 den Ortsteil Hohe der Gemeinde Hehlen im Landkreis Holzminden, Niedersachsen, siehe Hohe (Hehlen)

Hohe ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Hohe (1847–1882), deutscher Maler, Zeichenlehrer, Lithograph und Restaurator
 Christian Hohe (1798–1868), deutscher Zeichner, Maler und Lithograf
 Gustav von Hohe (1800–1872), bayerischer Verwaltungsbeamter
 Friedrich Hohe (1802–1870), deutscher Maler und Lithograf
 Johann Hohe (1774–1847), deutscher Maler
 Rudolf Hohe (1837–1877), deutscher Maler, Lithograph und Zeichenlehrer